Chien pluricolore à poil frisé är en hundras från Frankrike. Den grundar sig på flerfärgade pudlar som inte får registreras som pudlar i Frankrike. Tyska pudelklubbar tillåter flerfärgade pudlar och kallar dessa för Neufarben. Dessa är av två slag: svartvita (Harlekin) och black and tan (Phantom). Även den konkurrerande amerikanska kennelklubben United Kennel Club (UKC) registrerar flerfärgade pudlar som en egen ras, Multi-Colored Poodle, men då UKC inte har något samarbete med den internationella hundorganisationen FCI eller dess medlemsklubbar utgör dessa en helt egen population. Rasen är inte erkänd av FCI men är nationellt erkänd av den franska kennelklubben Société centrale canine (SCC).

Källor
 Cinq races françaises NON FCI à découvrir, Société centrale canine (SCC) 
 Multi-Colored Poodle, United Kennel Club (UKC) 
 Der Pudel, Deutscher Pudel-Klub (DPK) 
 Trims and Colours, Poodles in Australia, hämtat från the Wayback Machine 

Sällskapshundar
Hundraser från Frankrike